Mühsam je příjmení následujících osob:

 Erich Mühsam (1878–1934), německo-židovský anarchista, spisovatel a básník, synovec rabína Samuela Mühsama
 Charlotte Landau-Mühsamová (1881–1972), německá aktivistka za práva žen a poslankyně v Lübecku
 Samuel Mühsam (1837–1907), rabín v Postoloprtech, Znojmě, Bzenci a ve Štýrském Hradci, strýc Ericha Mühsama

jiné významy
 Důl Mühsam

Externí odkazy